Князь Антоний Сулковский  (; 11 июня 1735 — 16 апреля 1796, Рыдзына) — польский государственный деятель, воевода гнезненский (1775—1786) и калишский (1786—1795), последний канцлер великий коронный (1793—1795), полковник польской армии (1757), генерал-лейтенант коронных войск (с 1762 года), шеф драгунского полка имени Потоцких и полка Рыдзынской ординации (1774), подкоморий (камергер) австрийского двора с 1765 года, староста сокольницкий.

Биография 
Младший (четвертый) сын польского аристократа Александра Юзефа Сулковского (1695—1762) и Марии Франциски фон Штейн (1712—1741).

Князь Священной Римской империи, 3-й ординат Радзынский (1786), староста Соколницкий, Езёрницкий.

Участвовал на стороне России в Семилетней войне с Пруссией (1756—1763).

В 1757 году получил чин полковника, а в 1762 году стал генерал-лейтенантом польской армии.

В 1765 году Антоний Сулковский был назначен камергером (подкоморием) при австрийском императорском дворе.

Князь Антоний Сулковский был избран послом от Ломжинской земли на разделительный сейм, где вошел в состав комиссии, вынужденной под давлением дипломатов России, Австрии и Пруссии согласиться на Первый раздел Речи Посполитой.

В 1773 году вошел в состав Эдукационной комиссии, созданной на сейме, член конфедерации Адама Понинского.

В 1775 году князь Антоний Сулковский был назначен воеводой Гнезненским, канцлер Постоянного совета.

В 1776 — входил в состав конфедерации Андрея Мокроновского.

В 1786 году был назначен воеводой Калишским.

В 1792 году стал консуляром (советником) Тарговицкой конфедерации от Калишского воеводства.

На Гродненском сейме 1793 года по инициативе короля Станислава Августа Понятовского был включен в состав делегатов для переговоров с российским послом Яковом Сиверсом.

В 1793-1795 годах — последний канцлер великий коронный.

Кавалер Мальтийского ордена, командор Ордена Провидения Божьего.

Награды 
 Орден Святого Александра Невского (20.11.1760)
 Орден Святой Анны (1776)
 Орден Святого апостола Андрея Первозванного (1776)
 Орден Святого Станислава (1777)
 Орден Белого Орла (1779)

Семья и дети 
Антоний Сулковский был дважды женат. 28 января 1766 года женился на Марианне Дзялынской, дочери хорунжего калишского Якуба Дзялынского (1709—1756), с которой развелся 19 декабря 1781 года. Вторично Марианна вышла замуж за королевского камергера Михала Воловича.

В 1784 году Антоний Сулковский вторично женился на графине Каролине фон Литц (1759—1831).

Дети:

 Антоний Павел Сулковский (1785—1836), 4-й ординат Рыдзынский (1796—1836), полковник пехоты (1807) и бригадный генерал (1810) в Варшавском герцогстве, генерал дивизии и генерал-адъютант (1815—1818).

Литература 
 Бантыш-Каменский Д. Н. Историческое собрание списков кавалерам четырех российских императорских орденов. — М., 1814. — С.119, 211.
 Кавалеры императорского ордена Святого Александра Невского, 1725—1917. Биобиблиографический словарь в трех томах. Т.1. — М., 2009. — С.295.
 Aleksander Piwoń: Testamenty Ostatnich Ordynatorów Rydzyńskich, «Rydzyniak Nr.7», 1997, ISSN-1233-3492

Антоний
Канцлеры великие коронные
Воеводы гнезненские
Воеводы калишские
Барские конфедераты